Metcalfe peut désigner :

Patronymes 

 Adrian Metcalfe (1942-2021), athlète britannique spécialiste du 400 mètres
 Ben Metcalfe (1919-2003), journaliste canadien
 Bob Metcalfe (1946-), ingénieur américain, inventeur d'Ethernet, fondateur de la société 3Com et auteur de la loi de Metcalfe.
 Burt Metcalfe (1935-2022), réalisateur, acteur et producteur canadien.
 Charles T. Metcalfe (1785-1846), administrateur colonial britannique, gouverneur général des Indes.
 Glenn Metcalfe (1970-), joueur de rugby à XV qui a joué avec l'équipe d'Écosse.
 Jack Metcalfe (1912-1994), athlète australien.
 
 Jesse Metcalfe (1978-), acteur et mannequin américain.
 Jordan Metcalfe (1986-), acteur britannique.
 Melvin Metcalfe Sr. (1911-1977), ingénieur du son américain.
 
 Ralph Metcalfe (1910-1978), athlète et politicien américain.
 Tim Metcalfe (1954-), scénariste américain.
 Tyler Metcalfe (1984-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Toponymes 

 Metcalfe est un ancien canton de l'Ontario (Canada) devenue depuis 2011 Adelaide Metcalfe.
 Metcalfe est une ville du Mississippi (États-Unis).

Divers 
 Metcalfe Hall est un monument historique de Calcutta
 La rue Metcalfe est située à Montréal (Canada)

Voir aussi 
 L'homophone 

Homonymie de localités aux États-Unis